Ovens steht für

 Ovens (Irland)
 Ovens (Victoria) in Australien

Ovens ist der Familienname folgender Personen: 

 Carsten Ovens (* 1981), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Denis Ovens (* 1957), englischer Dartspieler
 Jacob Ovens, deutscher Hochstapler
 Jürgen Ovens (1623–1678), deutscher Maler
 Tim Ovens (* 1960), deutscher Pianist, Kammermusiker, Komponist und Klavierpädagoge

Siehe auch:
 Owens
 Oven